Cabo Branco (portugiesisch, „Weißes Kap“) steht für:

 Cabo Branco (João Pessoa), einen Strand und eine Landspitze in Brasilien, Bundesstaat Paraíba
 Farol do Cabo Branco, Leuchtturm in Brasilien, Bundesstaat Paraíba
 Cabo Branco FM, Radiosender in Brasilien, Bundesstaat Paraíba
 TV Cabo Branco, Fernsehsender in Brasilien, Bundesstaat Paraíba
 EC Cabo Branco, Sport- und ehemaliger Fußballverein in João Pessoa, Bundesstaat Paraíba
 Ras Nouadhibou (Cap Blanc), eine Landspitze an der Grenze von Mauretanien und Westsahara
 Ra's al-Abyad, eine Landspitze in Tunesien